Le mot Astron (nom propre) ou astron (nom commun) peut signifier :

Astronomie 
 Astron, un télescope spatial soviétique ;
 astron, un nom anciennement proposé pour l'unité de longueur appelée aujourd'hui parsec.

Horlogerie 
 Astron (Seiko Quartz Astron-35SQ), la première montre à quartz au monde.